Această listă recenzează stelele notabile din constelația Pegasus, în ordinea descrescătoare a strălucirii lor.

Vezi și
Liste de stele după constelație

Note 

Listă
Pegasus